Біка (рум. Bica) — село у повіті Клуж в Румунії.
 Оберт Біка (англ. Obert Bika, нар. 11 травня 1993) — папуаський футболіст.